

Персоналії 

 Йонас Анелев — шведський хокеїст

Топоніми

Анелев — село в гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Анелев — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства